Гауэлеу () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Гауэлеу, Джеффри (род. 1991) — нидерландский футболист.
 Гауэлеу, Йоп (1940—2017) — нидерландский дзюдоист.